Paranerilla är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av V. Jouin och Bertil Swedmark 1965. Paranerilla ingår i familjen Nerillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Paranerilla